Фронт национального освобождения может означать:

 Фронт национального освобождения (Алжир)
 Фронт национального освобождения Корсики
 Фронт национального освобождения им. Фарабундо Марти
 Фронт национального освобождения моро